Zhangiella är ett släkte av nässeldjur. Zhangiella ingår i familjen Australomedusidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hydrozoer
Zhangiella